Une longe peut être :
 une corde assez forte et tressée ou une lanière : voir longe ;
 une partie de la carcasse d'un animal (porc, veau, chevreuil, voire thon) correspondant à la moitié de l'échine (tranchée par le charcutier ou le boucher) entre le bas de l'épaule et la queue ;
 une série de cartes de même couleur (coinche, belote),  ;
 Longe, rivière de l’Angola, affluent de l’Inkisi.